Чемпионшип () — название спортивных турниров:

 Чемпионшип Английской футбольной лиги — второй дивизион в системе футбольных лиг Англии.
 Женский чемпионшип Футбольной ассоциации — второй дивизион в системе женских футбольных лиг Англии.
 Первый Чемпионшип Футбольной лиги Северной Ирландии — второй дивизион в системе футбольных лиг Северной Ирландии.
 Второй Чемпионшип Футбольной лиги Северной Ирландии — третий дивизион в системе футбольных лиг Северной Ирландии.
 Шотландский Чемпионшип — второй дивизион в системе футбольных лиг Шотландии.
 Чемпионшип ЮСЛ — профессиональная футбольная лига, в которой участвуют клубы из США и Канады.
 Чемпионат Регбийного союза (Чемпионшип) — второй по силе участников дивизион чемпионата Англии по регби-1.